Гран-Могол:

 Гран-Могол — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Гран-Могол — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.